Méjannes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Méjannes-lès-Alès, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Méjannes-le-Clap, departementet Gard i regionen Occitanien,